Блам — это фамилия. Известные носители:

 Блам, Марк (1950—2020) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Блам, Михаил Семёнович (1937—2020) — российский альтист и скрипач, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Блам, Уильям (1933—2018) — американский журналист.

См. также 
 Bloom
 
 
 
 Блюмм